Śmiechowice ist der Name zweier Orte in Polen:
 Śmiechowice (Samborzec) in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Śmiechowice (Lubsza) in der Woiwodschaft Oppeln